Röten bezeichnet:

Röten (Landschaft), eine Landschaftsform
Röten (Buch), einen Lyrikband von Klaus Ebner

Siehe auch:
Röthen
Röden